Финал Кубка Англии 1980 года — 99-й финал Кубка Англии по футболу, главного кубкового футбольного турнира в Англии. В нём встретились «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсенал». Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» 10 мая 1980 года. «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу благодаря единственному голу, забитому Тревором Брукингом. На сегодняшний день (январь 2021 года) это последний раз, когда команда не из высшего дивизиона выигрывала Кубок Англии. «Вест Хэм Юнайтед» завоевал Кубок Англии в третий раз в своей истории.

Путь к финалу

Обзор матча матча 

Финал 1980 года стал 99-м финалом Кубка с 1872 года, и 52-м финалом, проведенным на «Уэмбли», начиная с 1923 года. Фаворитом матча признавался «Арсенал», игравший в Первом дивизионе и бывший финалистом двух предыдущих розыгрышей Кубка Англии. Двукратный обладатель Кубка клуб «Вест Хэм Юнайтед», выступавший в то время во Втором дивизионе (уровень современного Чемпионшипа) был в тот день несомненным аутсайдером матча.

В качестве королевских гостей на матче присутствовали Герцог и Герцогиня Кентские. Герцог поприветствовал команды после гимна, непосредственно перед стартом игры. Капитан «Вест Хэма» Билли Бондс выиграл жеребьевку и выбрал половину поля, на которой начинала матч его команда.

Игра началась в медленном темпе, свойственном защитному стилю «Арсенала» тех лет. Однако на 13 минуте Тревору Брукингу удалось забить гол ударом головой, после прострела Стюарта Пирсона. При обоюдоострой игре в первом тайме «Арсенал» больше владел мячом, и имел неплохие шансы сравнять счёт. Во втором тайме давление на ворота Фила Паркса голкипера «Вест Хэма» не ослабевало, но и он, и защитная линия команды справились с атаками Арсенала, и матч закончился со счётом 1:0.

Билли Бондс получил кубок из рук Герцогини Кентской, и поднял его над головой, под гром аплодисментов фанатов и гимн болельщиков «Вест Хэма» I’m Forever Blowing Bubbles.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Статья о матче на сайте BBC Sport

1980
Кубок Англии 1980
Кубок Англии 1980
Футбол в Европе в 1980 году
События 10 мая
Май 1980 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1980 году
1980 год в Лондоне